

Osoby

 Elia Benedettini – sanmaryński piłkarz
 Elia Bossi – włoski siatkarz
 Elia Cataldo – włoski brat zakonny, mistyk oraz wizjoner
 Elia Dalla Costa − włoski duchowny katolicki
 Elia Frosio – włoski kolarz torowy i szosowy
 Elia Galla Placydia – królowa Wizygotów i cesarzowa rzymska
 Elia Kazan – amerykański pisarz, reżyser filmowy i teatralny
 Elia Legati – włoski piłkarz
 Elia Lewita – hebrajski pisarz, filolog i leksykograf
 Elia Luini – włoski wioślarz
 Elia Millosevich – włoski astronom
 Elia Nasrallah – libański strzelec
 Elia Petyna – żona cesarza rzymskiego Klaudiusza
 Elia Sala – włoski rzeźbiarz
 Elia Soriano – włoski piłkarz 
 Elia Suleiman – palestyński reżyser, scenarzysta, aktor i producent filmowy
 Elia Tamrs – duchowny Asyryjskiego Kościoła Wschodu
 Elia Viviani – włoski kolarz torowy i szosowy
 Athanasius Elia Bahi – duchowny Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Eljero Elia – holenderski piłkarz 
 Femmy Yuartini Elia – indonezyjska wioślarka
 Leopoldo Elia – włoski prawnik, nauczyciel akademicki i polityk
 Marios Joannou Elia – grecko-cypryjski kompozytor
 Sapphire Elia – brytyjska aktorka i piosenkarka 
 Silvia Farina Elia – włoska tenisistka
 Stefano Elia Marchetti – garibaldczyk, adiutant włoskiego generała Francesco Nullo

Cypr

 Elia – miejscowość w dystrykcie Kirenia
 Elia – miejscowość w dystrykcie Nikozja